Heden, Leksands kommun kan syfta på:

 Heden, Leksands socken – en by och småort i Leksands socken
 Heden, Åls socken – en by i Leksands socken